11/3 kan syfta på:

 11 mars
 3 november (amerikanskt datumformat)